Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2003 se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2003 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Jednalo se o 5. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Kanaďan Kevin Marshall a jeho krajanka Kristina Grovesová.

V Salt Lake City se poprvé mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Cindy Klassenová. Mezi muži poprvé zvítězil Američan Shani Davis.

Muži

Ženy 
* pád

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2003, speedskatingnews.info

2003
Rychlobruslení v roce 2003
Rychlobruslení v USA
Sport v Kearns
Sport v USA v roce 2003